Georg Türke ist der Name folgender Personen:

* Georg Türke (Politiker) (auch Georg Türcke, 1593–1678), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hannover 
 Georg Türke (Künstler) (1884–1972), deutscher Bildhauer, Grafiker und Medailleur